Schefer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Schefer (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Charles Schefer (1874–1910), französischer Orientalist
 Gustava Schefer-Viëtor (1932–2016), deutsche Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, Geschlechterforscherin und Feministin
 Iwan Alexejewitsch Schefer (* 1983), russischer Eistänzer
 Johann Conrad Schefer (1772–1831), Schweizer Buchbinder, Ratsschreiber und Publizist
 Johann Jakob Schefer (1822–1881), Schweizer Baumeister und Architekt
 Johannes Schefer (1738–1799), Schweizer Gemeindepräsident, Landesseckelmeister und Landammann aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Laurenz Schefer (1697–1772), Schweizer Unternehmer und Philanthrop 
 Leopold Schefer (1784–1862), deutscher Dichter und Komponist
 Marc Schefer (* 1981), Schweizer Eishockeyspieler
 Markus Schefer (* 1965), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Therese Schefer (1861–1907), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Scheeffer
 Scheffer
 Schäfer
 Shefer